Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Goss – polski inżynier
 Janina Goss – polska radca prawny
 Luke Goss – brytyjski wokalista, muzyk, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Matt Goss – brytyjski piosenkarz, muzyk, autor tekstów piosenek, perkusista, gitarzysta i producent muzyczny.
 Phil Goss – polski prezenter telewizyjny
 Porter J. Goss – amerykański polityk